«Эстудиа́нтес де Ме́рида» () — венесуэльский футбольный клуб из города Мерида. В настоящий момент выступает в Примере Венесуэлы, сильнейшем дивизионе страны.

История 
Клуб основан 4 апреля 1971 года домашние матчи проводит на стадионе «Метрополитано де Мерида», вмещающем 42 200 зрителей. Главные успехи клуба пришлись на 1970-е — 1980-е годы, когда он дважды побеждал в чемпионате Венесуэлы и трижды завоевывал национальный кубок.

«Эстудиантес де Мерида» семь раз принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес, но дальше первого раунда прошёл лишь однажды, дойдя до четвертьфинала в 1999 году.

Достижения 
 Чемпион Венесуэлы (2): 1980, 1985
 Обладатель Кубка Венесуэлы (3): 1971, 1975, 1985

Участие в южноамериканских кубках 
 Кубок Либертадорес (7):
 Предварительный этап — 2003
 Первый этап — 1977, 1978, 1981, 1982, 1987
 Групповой этап — 2020
 Четвертьфинал — 1999
 Южноамериканский кубок (3):
 Первый этап — 2018, 2019
 Второй этап — 2020
 Кубок Мерконорте (1):
 Первый этап — 2000
 Кубок КОНМЕБОЛ (2):
 Предварительный этап — 1997
 Четвертьфинал — 1999

Знаменитые игроки 

  Лионель Виельма
  Хесус Гомес
  Руберт Моран
  Хосе Торреальба
  Габриэль Хосе Урданета
  Мауро Кабальеро

Известные тренеры 
  Рафаэль Дудамель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Венесуэлы
Мерида (Венесуэла)